Major Dundee (1965), Amerikaanse westernfilm uit 1965 van regisseur Sam Peckinpah
 Major Dundee (countryband), Nederlandse countryband